Bastion Peak ist der Name folgender Berge:

in Antarktika:
 Bastion Peak (Antarktika), Grahamland

in Kanada:
 Bastion Peak (Alberta) an der Grenze von Alberta zu British Columbia
 Bastion Peak (British Columbia Süd), British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Bastion Peak (Wyoming) in der Wind River Range, Wyoming